Push-out ist die Bezeichnung für:

 Pushout, ein  Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der Kategorientheorie
 Push out, eine taktische Variante beim 9-Ball Billard, siehe 9-Ball#Push Out